Sosta – fermata dei veicoli non temporanea
La Sosta – frazione di Cisano Bergamasco in provincia di Bergamo
Sosta – termine dell'alpinismo

Altri progetti